Vest (kleding), een kledingstuk
Vest(e), een stadsgracht of singel
Vest(e), een vesting- of stadsmuur